Буи́нск () — город (с 1780 г.) в Республике Татарстан России. Административный центр Буинского района. Образует муниципальное образование город Буинск со статусом городского поселения как единственный населённый пункт в его составе. День города отмечается 30 августа.

Этимология 
Русское название образовано из татарского «буа» — «запруда».

География 
Город расположен на левом берегу реки Карлы чуть выше места впадения её в Свиягу, в 137 км от Казани и в 80 км от Ульяновска.

Преобладает умеренно континентальный климат. Среднегодовая норма осадков — 525 мм. Средняя годовая температура — 4,1 ° C.

История 
Первое летописное упоминание относится к  1683 году: «Селение, где учрежден сей город, заведено при великих князьях Иоанне Алексеевиче и Петре Алексеевиче в 7191 (1683) году ясашным крестьянином Белобородовым. Звание свое получило от татарина Байдурачки Чуракаева, у которого ясашные крестьяне деревни Афонасовой брали в наем землю, где ныне лежит город, а от имени Байдурачки прозвали сие место, а потом и селение Буинским.».

До 1780 года называлось — село Архангельское Буинское тож.

С 1780 года указом императрицы Екатерины II получил статус уездного города Симбирского наместничества. В том же году, 22 декабря, был Высочайше утверждён императрицей Екатериной II вместе с другими гербами городов Симбирского наместничества герб Буинска

Подлинное описание герба города Буинска гласило:''«Серебреная овца въ зеленомъ полѣ, означающая изобилiе сего рода скота».

В верхней части щита — герб Симбирского наместничества: «В синем поле на белом столбе золотая корона».

На 1785 год город разделялся на три слободы: первая называлась Дубовка, вторая — Юрясы, третья — Скочиха. Имелась деревянная церковь во имя Архистратига Михаила.

С 1796 года — в Симбирской губернии.

В 1810 году прихожанами построен каменный Соборный храм. Престолов в нём три: главный во имя Живоначальной Троицы и в приделах: в одном — в честь Покрова Пресвятые Богородицы и в другом — во имя св. Архистратига Божия Михаила. На городской площади есть часовня, построенная в память чудесного спасения Государя Императора Александра II от угрожавшей Его Величеству опасности 2-го апреля 1879 года.

С 1830 года ежегодно проводились осенняя и зимняя ярмарки.

В 1859 году в Буинске в 509 дворах жило: 1460 мужчин и 1489 женщин, имелось: церковь, мечеть, уездное и приходское училища, больница, почтовая станция, две ярмарки и еженедельные базары.

На 1900 год в городе есть одна школа и четыре училищ: а) городское трехклассное мужское училище: б) мужское одноклассное училище; в) ремесленное училище; г) двухклассное женское училище; д) школа грамоты (с 1899 г.).

С 1920 года — в ТАССР, административный центр Буинского кантона.

С 1930 года — административный центр Буинского района.

1 января 2009 года входивший в состав Нижненаратбашского сельского поселения посёлок Васильевка был включён в состав города Буинска.

Примечание 
В Ибресинском районе Чувашии есть посёлок городского типа Буинск, основанный в 1890-х годах. Считается, что жена основателя посёлка была из татарского Буинска, поэтому и посёлок назван так.

Население 
В 1761 году (3-я ревизия) в селе Буинском состояло: мужского пола 573, женского — 700; а по четвертой ревизии (1781) в городе Буинске налицо имелось: мужского — 647, женского — 728 душ. Все они христианской веры греческого исповедания.
Общая численность жителей на 2017 год составляла 21 тысячу человек.

Экономика 
Буинск является экономическим центром всего предволжского региона Татарстана.
 Буинский спиртзавод.
 Буинский электромеханический завод.
 Предприятия пищевой промышленности — мясокомбинат, маслосыродельный, дрожжевой заводы (закрыт).
 Буинский сахарный завод
 Буинский комбикормовый завод
 Буинский машиностроительный завод

Образование, культура 
 6 средних школ, школа № 1, лицей № 2, гимназия № 5, лицей-интернат № 6 (школа для одарённых детей), шк. им. Р. З. Сагдеева, школа с преподаванием на татарском языке им. М. Вахитова, Буинское медресе
 Буинские филиалы республиканских вузов
 Медицинское училище, Ветеринарный Техникум
 Буинский краеведческий музей
 Буинский драматический театр
 Молодёжный Центр
 Досуговый Центр
 Центр культурного развития
 Центр внешкольной работы

Достопримечательности 
 Здание Земской управы
 В двух км от города, за рекой Карлой, находился земляной вал и ров, так называемая Карлинская черта, начинавшаяся от левого берега Свияги и шедшая по правому берегу р. Карлы до р. Бездны, а там — на Алатырь и Арзамас, мимо Байбулатова, Альшихова, Енбулатова, Байтерякова, Буянова, Шемурши, Андреевки. Все эти селения расположены по р. Карле на расстоянии от 2 до 52 км от города.

Транспорт 
Станция Буа на железной дороге Зеленодольск — Ульяновск.

Через город проходит автодорога Р241 «Казань — Ульяновск». С автовокзала автобусы ходят в Казань, Ульяновск, Апастово, Цильну.

Религия 
Действующие (после реставрации) Троицкая церковь и 8 мечетей

Примечания

Литература 
 
 Буинск // 
Буинская энциклопедия / науч. ред. А.С. Бушуев, И.Р. Миннуллин, Р.Р. Салихов. - Казань: Идел-Пресс, 2010. - 391 с.

Ссылки 
  Буинск в энциклопедии «Мой город»
 Буинская энциклопедия. — Казань, 2010.
 Буинск на 1785 г.

Районные центры Татарстана
Города Татарстана
Населённые пункты Буинского района
Городские поселения Татарстана
Муниципальные образования Буинского района
Буинск (Татарстан)